Саїд Мрумбаба () більш відомий під псевдонімом Soprano  народився в Марселі 14 січня 1979. Він є французьким репером Коморського походження. Був часником реп-групи Psy 4 De La Rime. Після виходу з групи записав свій перший сольний альбом "Puisqu'il Faut Vivre". Після нього слідував у 2010 році альбом "La Colombe" , до якого увійшли спільні роботи з відомими французькими артистами, серед яких Amadou & Mariam. Попри вихід з  Psy 4 De La Rime, він продовжував співпрацю з ними. Їхній третій альбом, "Les Cités d'Or", вийшов в 2008 році, а четвертий альбом "4eme Dimensiom" вийшов у квітні 2013 року.

Альбоми

Сольні

Інші
 2011: La Colombe / Le Corbeau (Спільне перевидання двох альбомів)

Концертні альбоми

Разом з Psy 4 De La Rime

Сингли

Сольні

Спільні

Примітки 

Уродженці Марселя
Французькі музиканти